Отто Бенитес () — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1974 и 1975 гг. Серебряный призер чемпионата Уругвая 1962 г.

В составе сборной Уругвая участник шахматной олимпиады 1976 г. и Панамериканского командного чемпионата 1971 г.

В 1975 г. представлял Уругвай в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Бенитеса  в базе Chessgames
 Личная карточка О. Бенитеса  на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад